Каленовка — название населённых пунктов.

Россия 
 Калёновка — село в Черниговском районе Приморского края.

Украина 
 Каленовка — село в Винницком (до реформы 2020 г. в Оратовском) районе Винницкой области.